Nyi steht für:

 Nyi und Nidi, Namen zweier Zwerge der nordischen Mythologie, die mit den Mondphasen in Verbindung gebracht werden´

nyi steht als Abkürzung für:

 Ama (Sprache) (auch: Nyimang, Eigenbezeichnung: amad̪-u wad̪a „der Leute Sprache“), eine Sprache, die im Bundesstaat Süd-Kordofan im Zentralsudan am Berg Jebel Nyimang gesprochen wird, Sprachcode nach ISO 639-3

NYI steht als Abkürzung für: 

 New York Islanders, ein US-amerikanisches Eishockeyfranchise aus New York